

Cinema
 Wild Child – filme franco-britânico-estadunidense de 2008 dirigido por Nick Moore

Música
 Wild Child (canção) – canção do álbum The Last Command, da banda de heavy metal W.A.S.P. em 1986
 Wild Child (canção de Enya) – canção do álbum A Day Without Rain, da cantora irlandesa Enya em 2001
 Wild Child (canção) – canção do álbum The Soft Parade, da banda norte-americana de rock The Doors em 1969
 Wild Child (disco) – single de estreia da cantora e compositora norte-americana Juliet Simms, lançado em 2012

Desambiguações de cinema‎
Desambiguações de música‎